Коман:

Топоним 
 Коман — гора в Чивчинских горах Карпат.
 Коман — село в Абхазии.

Фамилия 
 Коман, Виктор (род. 1954) — американский писатель фантастики и фэнтези, агорист.
 
 Коман, Ильхан (1921—1986) — турецкий скульптор.
 Коман, Кингсли (род. 1996) — французский футболист, универсальный атакующий полузащитник и нападающий.
 Коман, Михаил Михайлович (1928—2015) — советский и украинский футболист и тренер.
 Коман, Теоман (1936—2013) — турецкий генерал и госслужащий.
 Коман, Флоринел (род. 1998) — румынский футболист, нападающий.
 Коман, Шарлотта (1833—1924) — американская художница.

См. также 
 Куман
 Команечи